Леон може да се отнася за:
 Кралство Леон (910 – 1230), историческа държава в Испания;
 Леон (провинция), провинция в Испания;
 Леон (град), град в едноименната провинция в Испания;
 Леон (департамент), департамент в Никарагуа;
 Леон (Гуанахуато), град в Мексико;
 Леон (Никарагуа), град в Никарагуа;
 Леон (Франция), град във Франция;
 Леон (филм), френско-американски филм от 1994 г.

 Хора
 Доменико Леон (8 век), венециански политик;
 Лолес Леон (р. 1952), испанска актриса;
 Стен Леон (р. 1972), български художник;
 Хуан Понсе де Леон (1460 – 1521), испански конкистадор;
 Шарик Леон (р. 1974), колумбийска актриса.

Вижте също 
 Кастилия и Леон, автономна област в Испания
 Нуево Леон, щат в Мексико